Anglosaské příjmení Curtis [khörtis] nosí více různých osobností:

 Adam Curtis (* 1955) – britský dokumentarista, scenárista a režisér
 Caylian Curtis (Kateřina Staňková, * 1981) – česká modelka
 Clint Curtis (* 1958) – americký programátor
 Edward S. Curtis (1868–1952) – americký antropolog a fotograf
 Heber Curtis (1872–1942) – americký astronom
 Charles Curtis (1860–1936) – americký státník a republikánský politik
 Ian Curtis (1956–1980) – britský zpěvák a textař
 Jackie Curtis (1947–1985) – americký herec
 Jamie Lee Curtis (* 1958) – americká herečka a spisovatelka, dceta Tonyho
 King Curtis (1934–1971) – americký saxofonista
 Patrick Curtis (1740–1832) – irský římskokatolický kněz, v letech 1819–1832 arcibiskup armaghský a primas celého Irska
 Richard Curtis (Richard Whalley Anthony Curtis, * 1956) – britský scenárista a režisér
 Robin Curtisová (* 1956) – americká herečka
 Thomas Curtis (1870–1944) – americký atlet
 Tony Curtis (1925–2010) – americký herec a malíř, otec Jamie Lee
 Wanda Curtis (vl. jm. Hajnalka Katalin Kovacs, * 1975) – maďarská pornoherečka

 jiný pravopis
 Glenn Curtiss (1878–1930) – americký průkopník cyklistiky, motorismu a letectví

Anglická příjmení